MTV Music Awards 2022 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2022
 MTV Video Music Awards 2022

Siehe auch:

 MTV Movie & TV Awards 2022